René Deheuvels (1923-2016), mathématicien français ;
 Paul Deheuvels (1948), statisticien français ;
 Luc-Willy Deheuvels, arabisant français.